Cuartel de la Montaña puede hacer referencia a:
 Cuartel de la Montaña, cuartel desaparecido de Madrid (España).
 Cuartel de la Montaña, edificio en Caracas (Venezuela).